

Personnes 

 Ernst Ziller (1837-1923), architecte allemand puis grec ;
 Ernest Ziller (1897-1976), peintre ;
 Gerhart Ziller (1912-1957), homme politique est-allemand ;
 Paul Ziller (1846-1931), architecte allemand ;
 Paul Ziller, réalisateur canadien ;
 Pierre Ziller (1909-1971), homme politique français ;
 Wieland Ziller (né en 1952),  arbitre allemand de football.

Géographie 
Le Ziller est une rivière du Tyrol, en Autriche, coulant dans la Zillertal. Elle passe notamment à :
 Bruck am Ziller, commune autrichienne du Tyrol
 Zell am Ziller, commune autrichienne du Tyrol